Свен ван Бек (; 28 июля 1994, Гауда, Нидерланды) — нидерландский футболист, центральный защитник клуба «Херенвен».

Клубная карьера 
Ван Бек дебютировал в основном составе «Фейеноорда» 30 января 2013 года в кубковом матче против ПСВ. Он заменил Дэрила Янмата, который не мог играть из-за болезни. На 83 минуте был заменен Рональдом Куманом на полузащитника Рюда Вормера. Свой первый полный матч он отыграл против «Аякса» 18 августа 2013 года.

В феврале 2019, забив шестой свой автогол в чемпионате Нидерландов за 106 матчей, стал рекордсменом по этому показателю, обойдя , забившего шесть мячей в свои ворота в 144 играх.

1 февраля 2021 года перешёл в «Виллем II» на правах аренды.

19 июля 2021 года подписал двухлетний контракт с «Херенвеном».

Карьера в сборной 
Свой первый вызов во взрослую сборную Нидерландов получил в сентябре 2014 года.

Достижения 
«Фейеноорд»
 Чемпион Нидерландов: 2016/17
 Обладатель Кубка Нидерландов (2): 2015/16, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2017

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Виллем II»
Игроки ФК «Херенвен»